Санто-Доминго () — распространённый в испаноязычных странах топоним, в честь Святого Доминика.

 Санто-Доминго — столица Доминиканской Республики.
 Санто-Доминго — город в Венесуэле, штат Мерида.
 Санто-Доминго — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте.
 Санто-Доминго — город в Сальвадоре, в департаменте Сонсонате.
 Санто-Доминго — муниципалитет и город в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Санто-Доминго — муниципалитет и город на Кубе, провинция Вилья-Клара.
 Санто-Доминго — кантон в Коста-Рике.
 Санто-Доминго — посёлок в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Машкану.
 Санто-Доминго — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Уньон-Хуарес.
 Санто-Доминго — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Окосинго.
 Санто-Доминго — река в Мексике.
 Санто-Доминго — город в Чили
 Санто-Доминго-Санатепек — город в Мексике, штат Оахака.
  — станция Мадридского метрополитена.

См. также 
 Санто-Доминго-де-ла-Кальсада
 Санто-Доминго-де-ла-Кальсада
 Санто-Доминго-де-лас-Посадас
 Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас
 Санто-Доминго-де-Пирон
 Санто-Доминго-де-Силос
 Санто-Доминго-Каудилья
 Санто-Доминго-Теуантепек — город в Мексике, штат Оахака
 Санто-Доминго-Теуантепек — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака
 Сан-Домингус